Frahm er et efternavn, der bæres af flere biograferede:
 Herbert Ernst Karl Frahm (1913, Lübeck  1992, Unkel), en tysk politiker.
 Sheila (Sloan) Frahm (* 1945, Colby), en amerikansk politiker.
 Pernille (Maria) Frahm (* 1954, Hillerød), en dansk lærer og tidligere medlem af Folketinget og Europa-Parlamentet.
 Richie (Anthony) Frahm (* 1977, Battle Ground), en tidligere amerikansk basketballspiller.

Nedertyske efternavne